Курган Славы, иногда курган Вечной Славы — традиционный тип мемориального сооружения в виде насыпного кургана со скульптурным или архитектурным оформлением, увековечивающим воинскую доблесть советских солдат, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Примеры 
 Курган Славы (Карелия)
 Курган Славы (Крым)
 Курган Славы (Минск)
 Курган Славы (Мозырь)
 Курган Славы (Новочеркасск)
 Курган Славы (Одесса)

См. также 
 Курган Бессмертия